Producte Artesà Qualificat, etiqueta identificativa de la qualitat d'un producte artesà
 PAQ (programari), sèrie de programes de codi obert per a la compressió d'arxius sense pèrdua